Парнис может означать:

Фамилия
 Парнис, Александр Ефимович (род. 1938) — советский и российский филолог, литературовед.
 Парнис, Алексис (1924—2023) — греческий прозаик и поэт.
Другое
 Парнис — гора в Греции.
 Парнис (национальный парк) — национальный парк в Греции.